François Marie Clément de La Roncière (1773-1854) est un général de l'Empire français
Émile de La Roncière (1803-1874), son fils, est un officier et administrateur colonial français 
Camille Clément de La Roncière-Le Noury (1813-1881), demi-frère du précédent, est un amiral et homme politique français
Charles Bourel de La Roncière (1870-1941) est un historien et bibliothécaire français
Monique de La Roncière (1916-2002), fille du précédent, est une géographe et bibliothécaire française
Charles-Marie de La Roncière (1932-...), neveu de la précédente et petit-fils de Charles Bourel de La Roncière, est un historien français